Baldr, een godheid uit de Noordse mythologie
 Balder (loge), een Brusselse, Nederlandstalige, irreguliere vrijmetselaarsloge van het Grootoosten van België in de Lakenstraat 79
 Balder (motorfiets), een bedrijf dat hulpmotors voor rijwielen maakte
 Balder (achtbaan), een achtbaan in het Zweedse attractiepark Liseberg
 Berlaar, de Nederlandse plaatsnaam voor Balder

 Schepen:
 Balder (Tjalk, 1899), Nog zeilende Tjalk, varend vanuit Stavoren onder De Friese Vloot
 Balder (schip, 1912), ook wel VL92, de laatste Vlaardingse haringlogger
 Balder (schip, 1978), een Deepwater Construction Vessel
 Hr.Ms. Balder (1879), een kanonneerboot van de Thorklasse.
 Hr. Ms. Balder (1954), een patrouilleschip van de Balderklasse.
 Balderklasse, een scheepsklasse die verschillende patrouilleschepen omvatte.